Anthony Portier (1982) – calciatore belga
 Michael Portier (1795-1859) – vescovo cattolico statunitense